Casoni è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Cason, Casonati, Casonato, Casone.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente settentrionale, è presente prevalentemente in Emilia-Romagna.

Potrebbe derivare da un toponimo contenente la parola Casone o Casoni.

In Italia conta circa 1219 presenze.

La variante Cason è bellunese, trevigiana e vicentina; Casone è lombardo; Casonati è mantovano; Casonato è veneziano e trevigiano.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani